Euanthe ist der Name

 einer der Chariten aus der griechischen Mythologie, siehe Euanthe (Mythologie).
 eines nach ihr benannten Mondes, siehe Euanthe (Mond).
 Eine Gattung der Familie der Orchideen (Orchidaceae) mit nur einer Art, siehe Euanthe sanderiana